Roman Mucha (hokeista) – czeski hokeista
 Roman Mucha (grafik) – polski grafik i twórca ekslibrisów